Tammi est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Emma Tammi, actrice et productrice américaine
Jukka Tammi (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace
Maija Tammi (née en 1985), photographe et photojournaliste finlandaise

Prénom
 (née en 1958), actrice danoise
 (née en 1990), joueuse australienne de tennis
 (née en 1970), actrice et joueuse américaine de basket-ball
Tammi Terrell (née en 1945), chanteuse soul américaine

Voir aussi
Éditions Tammi, éditeur finlandais

Homonymie de patronyme